A Cid jelentései:

 Rodrigo Díaz de Vivar, a mórok ellen küzdő spanyol nemzeti hős arab eredetű ragadványneve
 Cantar de Mio Çid, óspanyol eposz Rodrigo Díaz de Vivar kalandjairól
 Cid, Pierre Corneille drámája
 Cid, Jules Massenet operája
 El Cid (1961) Anthony Mann filmje
 Cid, 1981-ben bemutatott magyar tévéjáték Corneille drámája nyomán Kazimir Károly rendezésében Kozák András címszereplésével
 Thury György végvári vitéz, várkapitány, a „magyar el Cid”, Bars vármegye főispánja.